Borgh ist der Familienname folgender Personen:

 Brenda Borgh (* 1960), US-amerikanische Schwimmerin
 Holger Borgh (1921–2000), schwedischer Militärpatrouillenläufer
 Leonhard von der Borgh (??–1641), deutscher Jurist und Syndicus der Hansestadt Lübeck